Thelyphonidae är en familj av spindeldjur. Thelyphonidae ingår i överfamiljen Thelyphonoidea, ordningen gisselskorpioner, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thelyphonidae 108 arter.

Thelyphonidae är enda familjen i överfamiljen Thelyphonoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gisselskorpioner
Thelyphonidae